Jettenhausen steht für 

 Jettenhausen (Friedrichshafen), Stadtteil von Friedrichshafen in Baden-Württemberg
 Jettenhausen (Oberhaching), Ortsteil der Gemeinde Oberhaching in Bayern